Евгений Жилин:
 Жилин, Евгений Владимирович (1976—2016) — украинский общественный деятель и меценат, лидер общественного движения «Оплот».
 Жилин, Евгений Ильич (1939—2019) — советский белорусский художник.